Гавиа́н (порт. Gavião) — топоним.

 Гавиан — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре. 
 Гавиан (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Гавиан (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре. 
 Гавиан (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.